Конце () — немецкая фамилия. Носители:

 Конце, Александр (1831—1914) — немецкий археолог.
 Конце, Вернер (1910—1986) — немецкий историк.